

Пирвенець () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Родопи.
 Пирвенець () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Стралджа.